Тобін Евальд Карлович, Евальд Карлович Тобін (Tobien) (1811—1860) — історик старо-руського права, німецького походження, професор Дерптського університету.
 Джеймс Тобін (англ. James Tobin; 5 березня 1918, Шампейн, Іллінойс — 11 березня 2002 Нью-Гейвен, Коннектикут) — американський економіст.
 Тобін Белл (англ. Tobin Bell; 7 серпня 1942) — американський актор, відомий завдяки ролі маніяка в серії фільмів «Пила».
 Тобін Есперанс (англ. Tobin Esperance, 14 листопада 1979, Вакавіль, штат Каліфорнія) — бас-гітарист і автор музики багатьох пісень рок-групи Papa Roach.
 Алекс Тобін (англ. Alex Tobin, нар. 3 листопада 1965, Аделаїда) — австралійський футболіст, що грав на позиції захисника.
 Тобін (Каліфорнія), Тобін (англ. Tobin) — переписна місцевість (CDP) в США, в окрузі Плумас штату Каліфорнія.
 Тобін Гіт (англ. Tobin Heath, 29 травня 1988) — американська футболістка, олімпійська чемпіонка.
 Бекка Тобін, Ребекка «Бекка» Тобін (англ. Rebecca «Becca» Tobin; нар. 18 січня 1986, Марієтта, Джорджія, США) — американська акторка, співачка й танцівниця.